Трауб (англ., нем. Traub) — фамилия.

Известные носители 
  (1914—1998) — немецкий политик, член Бундестага от федеральной земли Баден-Вюртемберг (1953—1955).
 Трауб, Гамильтон Пол (1890—1983) — американский ботаник, специалист по семенным растениям.
  (1869—1956) — немецкий политик, член Прусской палаты представителей (1913—1918) и Веймарского учредительного собрания (1919—1920).
  (род. 1939) — немецкий конькобежец, участник зимних Олимпийских игр 1964 (в составе объединённой германской команды) и 1968 (в составе сборной ФРГ) годов, брат Юргена Трауба.
  (1932—2015) — американский специалист по информационным технологиям, заведующий кафедрами компьютерных наук Университета Карнеги-Меллон (1971—1979) и Колумбийского университета (1979—1989), лауреат премии Эмануэля Пиора (1991).
  (род. 1971) — американский фотограф, чьи работы входят в частности в собрание Музея современного искусства Сан-Франциско.
  (1925—2012) — американский предприниматель, президент сети магазинов Bloomingdale’s (1978—1992).
  (род. 1926) — немецкий футболист, обладатель Кубка Германии в составе клуба «Карлсруэ» (1955, 1956).
  (1896—1948) — американский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клубов «Чикаго Блэкхокс» и «Детройт Кугарс».
 Трауб, Роберт (1916—1996) — американский энтомолог, специалист по блохам.
  (род. 1968) — немецкий гандболист, чемпион ГДР в составе клуба ASK Vorwärts Frankfurt (1989).
  (род. 1962) — немецкая актриса, лауреат Немецкой комедийной премии за роль второго плана в ситкоме Ritas Welt (2001).
  (род. 1943) — немецкий конькобежец, участник зимних Олимпийских игр 1964 (в составе объединённой германской команды) и 1968 (в составе сборной ФРГ) годов, брат Гюнтера Трауба.
  (род. 1996) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Женской австралийской футбольной лиги «Брисбен».